Streule ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Anton Streule (1817–1898), Schweizer Politiker (Appenzell Innerrhoden,) Vater von Johann Baptist
 Josef Niederberger-Streule (* 1956), Schweizer Politiker
 Johann Baptist Streule (1851–1896), Schweizer Politiker (Appenzell Innerrhoden), Sohn von Josef Anton
 Martin Streule (* 1971), Schweizer Komponist und Orchesterleiter
 Walter Streule (1882–19xx), Schweizer Fußballspieler und -funktionär